Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Chanda Rubin.

Serena Williams ha battuto in finale 6–3, 3–6, 7–5 Steffi Graf.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999